Frohem peut désigner 3 places en Picardie, France:

Frohen-sur-Authie: commune du département de la Somme
Frohen-le-Grand: ancienne commune, depuis le 2007 hameau de Frohen-sur-Authie (Somme)
Frohen-le-Petit: ancienne commune, depuis le 2007 hameau de Frohen-sur-Authie (Somme)